Клэр Кэтрин Галлагер (); род. 1 ноября 1991 в , Колорадо, США) — американская бегунья на длинные дистанции. Специализируется на ультрамарафоне. Живёт в Боулдере, штат Колорадо.

Ссылки 
 Личный сайт
 Клэр Галлагер на statistik.d-u-v.org

Сверхмарафонцы США